Osoby o tym nazwisku:
 Lukáš Dlouhý – czeski tenisista
 Michal Dlouhý – czeski aktor